

Населені пункти та їхні частини

 Броновиці — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Броновиці — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Броновиці — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Броновиці — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Броновиці — частина міста Любліна в Люблінському воєводстві

Примітки